La lupa – novella di Giovanni Verga
La lupa – film italiano del 1953 diretto da Alberto Lattuada
La lupa – film italiano del 1996 scritto e diretto da Gabriele Lavia
La Lupa – cantante svizzera

Pagine correlate
Lupa